Kotula může označovat:

 Andrzej Kotula (1822–1891), polský právník a národní buditel na Těšínsku
 Bernard Kotula (1874–1915), polský básník, pedagog a osvětový pracovník
 Jozef Kotula (*1976), slovenský fotbalista
 Karol Kotula (1884–1968), polský evangelický duchovní
 Tadeusz Kotula (1923–2007), polský historik
 Mirosława Zakrzewska-Kotula (1932–1985), polská volejbalistka

 Kotula (tvrz), archeologické pozůstatky tvrze u sídla Příluky v okrese Vsetín

podobná příjmení Kotuľa, Kotulla
 Theodor Kotulla (1928–2001), německý režisér
 Peter Kotuľa (*1983), slovenský zpěvák

podobná slova
 Kotul veverovitý
 Cotula, latinský název pro mechovec, rod rostlin z čeledi složnokvětých